Ronzano ima više značenja:
 Ronzano, Arezzo
 Ronzano, Parma
 Ronzano, Teramo